Hungerbühl (von Bühl = Berg, Hügel) ist die Bezeichnung von mehreren Ortsteilen:

in Deutschland:
Ortsteil Hungerbühl von Neukirchen in Bayern
Ortsteil Hungerbühl von Schönaich in Baden-Württemberg
Ortsteil Hungerbühl von Bitz in Baden-Württemberg

in der Schweiz:
Ortsteil Hungerbühl von Pfyn TG
Ortsteil Hungerbühl (Hungerbüel) von Frauenfeld TG
Ortsteil Hungerbühl von Salmsach TG